Октябрьский переулок:

Белоруссия 

 Октябрьский переулок — переулок в деревне Ерёмино Гомельского района Гомельской области
 Октябрьский переулок — переулок в посёлке Чёнки Гомельского района Гомельской области

Молдавия 

 Октябрьский переулок — переулок в Красном

Россия 
 Октябрьский переулок — переулок в Абакане
 Октябрьский переулок — переулок в Альметьевске республики Татарстан
 Октябрьский переулок — переулок в Армавире Краснодарского края
 Октябрьский переулок — переулок в Астрахани
 Октябрьский переулок — переулок в Ачинске Красноярского края
 Октябрьский переулок — переулок в селе Бемыж Кизнерского района республики Удмуртия
 Октябрьский переулок — переулок в Бокситогорске Ленинградской области
 Октябрьский переулок — переулок в посёлке Боровском Тюменского района Тюменской области
 Октябрьский переулок — переулок в Бронницах Московской области
 В Брянске:
 Октябрьский переулок
 Октябрьский переулок (посёлок Большое Полпино)
 Октябрьский переулок — переулок в Великом Устюге Вологодской области
 Октябрьский переулок — переулок в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области
 Октябрьский переулок — переулок в Волгограде
 Октябрьский переулок — переулок в Волгодонске Ростовской области
 Октябрьский переулок — переулок в Вологде
 В Волоколамске Московской области:
 1-й Октябрьский переулок
 2-й Октябрьский переулок
 Октябрьский переулок — переулок в Воронеже
 Октябрьский переулок — переулок в Воткинске республики Удмуртия
 Октябрьский переулок — переулок в селе Грахове Граховского района республики Удмуртия
 Октябрьский переулок — переулок в Ессентуках Ставропольского края
 Октябрьский переулок — переулок в селе Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области
 Октябрьский переулок — переулок в Ижевске
 Октябрьский переулок — переулок в Иркутске
 Октябрьский переулок — переулок в посёлке Кадоме Кадомского района Рязанской области
 Октябрьский переулок — переулок в Калуге
 В Каменске-Уральском Свердловской области:
 1-й Октябрьский переулок
 2-й Октябрьский переулок
 Октябрьский переулок — переулок в селе Кирове Мишкинского района Курганской области
 Октябрьский переулок — переулок в Климовске Московской области
 Октябрьский переулок — переулок в деревне Клишеве Раменского района Московской области
 В Копейске Челябинской области:
 Октябрьский переулок
 Октябрьский переулок (село Калачёво)
 Октябрьский переулок — переулок в Краснодаре
 Октябрьский переулок — переулок в Курске
 Октябрьский переулок — переулок в Кызыле республики Тыва
 Октябрьский переулок — переулок в Ликине-Дулёве Московской области
 Октябрьский переулок — переулок в Магадане
 Октябрьский переулок — переулок в Магнитогорске
 Октябрьский переулок — переулок в Майкопе
 Октябрьский переулок — прежнее (до 1938 г., затем Горный переулок) название улицы Тарковских в Махачкале.
 Октябрьский переулок — переулок в Минусинске Красноярского края
 Октябрьский переулок — переулок в селе Михайловка Уфимского района республики Башкортостан
 Октябрьский переулок — переулок в Можге республики Удмуртия
 Октябрьский переулок — переулок в Москве
 Октябрьский переулок — переулок в Муроме Владимирской области
 Октябрьский переулок — переулок в Нефтекамске республики Башкортостан
 Октябрьский переулок — переулок в Новороссийске Краснодарского края
 Октябрьский переулок — переулок в Новошахтинске Ростовской области
 Октябрьский переулок — переулок в селе Нылга Увинского района республики Удмуртия
 Октябрьский переулок — переулок в Омске
 Октябрьский переулок — переулок в Орле
 Октябрьский переулок — переулок в деревне Подшивалово Завьяловского района республики Удмуртия
 Октябрьский переулок — переулок в посёлке Рабочеостровске Кемского района республики Карелия
 Октябрьский переулок — переулок в Раменском Московской области
 В Санкт-Петербурге:
 Октябрьский переулок (посёлок Александровская)
 Октябрьский переулок (посёлок Стрельна)
 Октябрьский переулок — переулок в Сарапуле республики Удмуртия
 Октябрьский переулок — переулок в Серпухове Московской области
 Октябрьский переулок — переулок в Сланцах Ленинградской области
 Октябрьский переулок — переулок в Солнечногорске Московской области
 Октябрьский переулок — переулок в Сочи Краснодарского края
 Октябрьский переулок — переулок в селе Тимашеве Кинель-Черкасского района Самарской области
 Октябрьский переулок — переулок в Тихвине Ленинградской области
 Октябрьский переулок — переулок в Тобольске Тюменской области
 Октябрьский переулок — переулок в посёлке Углегорском Тацинского района Ростовской области
 В посёлке Удельная Раменского района Московской области:
 1-й Октябрьский переулок
 2-й Октябрьский переулок
 4-й Октябрьский переулок
 Октябрьский переулок — переулок в Ульяновске
 Октябрьский переулок — переулок в Ухте республики Коми
 Октябрьский переулок — переулок в Хабаровске
 Октябрьский переулок — переулок в посёлке Холме-Жирковском Холм-Жирковского района Смоленской области
 Октябрьский переулок — переулок в Чите
 Октябрьский переулок — переулок в селе Шогринском Артёмовского городского округа Свердловской области
 Октябрьский переулок — переулок в селе Экономическом Крымского района Краснодарского края
 Октябрьский переулок — переулок в Электроуглях Московской области
 Октябрьский переулок — переулок в Элисте
 Октябрьский переулок — переулок в Южно-Сахалинске
 Октябрьский переулок — переулок в Ярославле

Украина 

 Октябрьский переулок — переулок в Алчевске Луганской области
 Октябрьский переулок — прежнее название переулка Олеся Ткаченко в Боярке Киевской области
 Октябрьский переулок — переулок в Васильевке Запорожской области
 Октябрьский переулок — прежнее название переулка Юрка Тютюнника в Вознесенске Николаевской области
 В Днепре:
 Октябрьский переулок — прежнее название Золотосеннего переулка (Новокодакский район)
 Октябрьский переулок — прежнее название улицы Яворницкого (Соборный район)
 Октябрьский переулок — прежнее название Радостного переулка в Каменском Днепропетровской области
 Октябрьский переулок — переулок в Киеве
 В Коростене Житомирской области:
 1-й Октябрьский переулок
 2-й Октябрьский переулок
 Октябрьский переулок — прежнее название переулка Степана Бандеры в Кременчуге Полтавской области
 Октябрьский переулок — прежнее название Греческого переулка в Кропивницком
 Октябрьский переулок — прежнее название Родникового переулка в посёлке Лески Лиманского района Одесской области
 Октябрьский переулок — переулок в Луганске
 Октябрьский переулок — прежнее название Такелажного переулка в Николаеве
 Октябрьский переулок — прежнее название переулка Гетмана Сагайдачного в Орехове Запорожской области
 Октябрьский переулок — прежнее название переулка Афанасия Сластиона в Полтаве
 Октябрьский переулок — переулок в посёлке Пришибе Михайловского района Запорожской области
 2-й Октябрьский переулок — прежнее название Сентябрьского переулка в Смеле Черкасской области
 Октябрьский переулок — переулок в Счастье Луганской области
 Октябрьский переулок — переулок в селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области
 Октябрьский переулок — прежнее название Старо-Искринского переулка в Харькове
 Октябрьский переулок — прежнее название переулка Братьев Яхненко в Черкассах
 Октябрьский переулок — прежнее название переулка Петра Смоличева в Чернигове

См. также 

 Переулок Октября
 Октябрьская улица
 Октябрьский проспект
 Октябрьское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области
 Октябрьская набережная
 Октябрьский бульвар
 Октябрьский проезд
 Октябрьский тупик
 Октябрьский спуск — улица в Омске
 Октябрьская площадь
 Октябрьский